Nossa História (álbum) - de 2012 da dupla Rayssa e Ravel
Nossa História (revista) - sobre História do Brasil
Nossa História (turnê) - da dupla Sandy & Junior
Nossa História (álbum de Sandy & Junior) - lançado em 2020

Veja também 
Nova história

Desambiguação